Baron Russell of Killowen, of Killowen in the County of Down, war ein nicht-erblicher Adelstitel (Life Peerage) in der Peerage of the United Kingdom.

Der Titel wurde dreimal verliehen, nämlich an folgende Lordrichter:

 Am 7. Mai 1894 an Sir Charles Russell (1832–1900);
 am 18. November 1929 an dessen Sohn, Frank Russell (1867–1946);
 am 30. Septemcer 1975 an dessen Sohn, Charles Ritchie Russell (1908–1986).

Siehe auch 
 Baron Russel (1539)
 Baron Russell of Thornhaugh (1603)
 Baron Russell of Liverpool (1919)
 Baron Russell-Johnston (Life Peerage, 1997)

Weblinks 
 Leigh Rayment′s Peerage Page

Russell of Killowen
Erstverleihung 1894
Liste (Adlige)